Xiangcheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangcheng Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Xiangcheng Xian (härad i Kina, Henan), 
 Xiangcheng Shi, härad, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar